Ву́лиця Мали́шка, ву́лиця Андрі́я Мали́шка — назва вулиць у разних населених пунктах України.

Вулиця А. Малишка — вулиця в місті Богуслав, Київська область.
 Вулиця Малишка — вулиця в місті Бориспіль, Київська область.
 Вулиця Малишка — вулиця в місті Горлівка, Донецька область.
 Вулиця Андрія Малишка — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Андрія Малишка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Малишка — вулиця в місті Ковель, Волинська область.
 Вулиця А. Малишка — вулиця в місті Коломия, Івано-Франківська область.
 Вулиця Малишка — вулиця в місті Коростень, Київська область.
 Вулиця Малишка — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Малишка — вулиця в місті Обухів, Київська область.
 Вулиця А. Малишка — вулиця в місті Сміла, Черкаська область.
 Вулиця Малишка — вулиця в місті Тернопіль.

Вулиці, названі на честь людей